Sellenati ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sellenati (1861–1935), österreichischer Genre- und Landschaftsmaler
 Mathilde Sellenati (1834–1911), österreichische Porträt- und Landschaftsmalerin